Józef Lipski – regent kancelarii wielkiej koronnej, poseł na sejm 1736 roku
 Józef Lipski (1772-1817) – generał, przywódca powstania wielkopolskiego w 1806 w Kaliskiem
 Józef Lipski (1769-1812) – rotmistrz,  generał major milicji gnieźnieńskiej w 1794
 Józef Ludwik Lipski (ur. 1836) – oficer weteran powstania styczniowego
 Józef Lipski (1894-1958) – polityk i dyplomata
 Józef Lipski (ur. ok. 1908, zm. ok. 1943) – autor piosenek